W Polsce
 Milejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów 
 Milejów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza 
 Milejów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek 
 Milejów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn
 Milejów – gromada w powiecie lubelskim
 Milejów – gromada w powiecie piotrkowskim

Zobacz też
Milejów-Osada